Sax eller SAX kan syfta på:

 Sax – handredskap för klippning
 Sax (fälla) – en fälla som består av två metallskänklar, som slår ihop när saxen utlöses
 Sax (lyftanordning) – en lyftanordning bestående av två korslagda bommar. 
 Sax (personnamn) – ett efternamnnamn samt personer med efternamnet
 Sax (vapen) – ett eneggat svärd/huggkniv
 Saxlift – ett redskap för höjdarbete
 Brandvaktssax –  ett gripverktyg med stång, med vilket brandvakten kunde ta personer om halsen
 Saxofon – ett blåsinstrument av metall 
 Saxsprint – ett mekaniskt fästelement
 Timmersax – ett redskap i skogsbruket
 SAX – Stockholmsbörsens datoriserade automatiska handelssystem för aktier, se Stockholm Automated Exchange

Geografi
 Sax (kommun) – en kommun i provinsen Provincia de Alicante i Spanien
 Sax (kommunhuvudort) –  en kommunhuvudort i provinsen Provincia de Alicante i Spanien